German (imię) – imię męskie
 German – pierwiastek
 German z Paryża – biskup z VI w.
 German – patriarcha Serbii
 German (góry) – góry w Macedonii
 German (obrzęd) – obrzęd południowosłowiański
 Anna German (1936-1982) – polska piosenkarka i kompozytorka
 (2519) Annagerman – planetoida 
 Anna German – rosyjski serial telewizyjny
 Aleksiej German (1938-2013) – rosyjski reżyser filmowy
 Aleksiej German młodszy (1976-) – rosyjski reżyser filmowy

Osoby
 German – prawosławny patriarcha Jerozolimy
 German – duchowny Greckiego Kościoła Prawosławnego
 German – grecki biskup prawosławny
 German – duchowny prawosławnego Patriarchatu Konstantynopola
 German – duchowny prawosławny w jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopola

 German (Weinberg) - rosyjski biskup prawosławny
 German (Timofiejew) - rosyjski biskup prawosławny
 German (Sadyriew-Polew) - rosyjski biskup prawosławny
 German (Osiecki) - rosyjski biskup prawosławny
 German (Kamałow) - rosyjski biskup prawosławny
 German (Iwanow) - rosyjski biskup prawosławny
 German (Kokkiel) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 German (Gomzin) - rosyjski mnich prawosławny
 German (Moralin) – metropolita Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

 German - serbski biskup prawosławny

 German – biskup niekanonicznego (do 2018 r.) Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, następnie Kościoła Prawosławnego Ukrainy

Miejscowości
 German – wieś w Bułgarii

Gminy w USA:
 German – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
Gminy w USA:
 gmina German (Illinois) (ang. German Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 gmina German (hrabstwo Bartholomew) (ang. German Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 gmina German (hrabstwo Marshall) (ang. German Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 gmina German (hrabstwo St. Joseph) (ang. German Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 gmina German (hrabstwo Vanderburgh) (ang. German Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vanderburgh
 gmina German (hrabstwo Grundy) (ang. German Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 gmina German (hrabstwo Kossuth) (ang. German Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 gmina German (Kansas) (ang. German Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 gmina German (Nowy Jork) (ang. German Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 gmina German (Dakota Północna) (ang. German Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 gmina German (hrabstwo Auglaize) (ang. German Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
 gmina German (hrabstwo Clark) (ang. German Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 gmina German (hrabstwo Fulton) (ang. German Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 gmina German (hrabstwo Harrison) (ang. German Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 gmina German (hrabstwo Montgomery) (ang. German Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 gmina German (Pensylwania) (ang. German Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 gmina German (Dakota Południowa) (ang. German Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson